Plaatsen in de Verenigde Staten:
 Chesapeake (New York)
 Chesapeake (Ohio)
 Chesapeake (Virginia)
 Chesapeake (West Virginia)
 Chesapeake Beach (Maryland)
 Chesapeake City (Maryland)
 Chesapeake Ranch Estates-Drum Point (Maryland)

Overig:
 Chesapeake Bay, een baai in de Verenigde Staten
 Chesapeake and Ohio Canal, een kanaal in de Verenigde Staten
 Chesapeake Bayretriever, een hondenras
 Chesapeake Shores, een Amerikaanse televisieserie